Университет Восточной Африки (; ) образован 29 июня 1963 года тремя получившими независимость от Великобритании восточноафриканскими колониями, Кенией, Танзанией и Угандой. Однако скоро рост национальной обособленности в новых государствах взял верх над интересами региональной интеграции, и в 1970 году университет был разделён на Университет Найроби (Кения), Университет Макерере (Уганда) и Университет Дар-эс-Салама (Танзания).

Единственным канцлером все годы существования университета был Джулиус Камбараге Ньерере.

Примечания 

Университет Дар-эс-Салама
Университет Найроби
Африканские университеты
Университеты Кении
Университеты Танзании
Университеты Уганды